Chatino (volk), een inheems volk in Mexico
 Chatino (taal), de taal van dat volk